Diana keresztnév
 Diana holdistennő a római mitológiában, a görög Artemisszel azonosították
 Lady Diana walesi hercegné
 Diana sósborszeszmárka